

Pessoas
Andrea Neves da Cunha -Irmã e braço-direito de Aécio Neves
Andrea Neves (atriz) - Atriz que, na tv interpreta a personagem Estér na série Conselho Tutelar exibida na Rede Record

Desambiguação